Franciszek Tepa – 1829 lub 1828-1889 – malarz polski
 Tepa – rodzaj pluskwiaków
 Tepa – miasto w Ghanie, stolica dystryktu Ahafo Ano North w regionie Ashanti
 Tepa – miejscowość w Indonezji w archipelagu Moluki
 Tepa – miejscowość w Wallis i Futunie

Przypisy